Румыния на детском конкурсе песни Евровидение участвовала 7 раз. Лучший результат был в 2004 году — 4 место. Худший результат был в 2009 году — 13 — последнее место.

В 2006 году конкурс проходил в Бухаресте, на стадионе Дан Пальтинисану. Ведущими были Андреа Марин Буничу и Иоана Иван.

С 2010 года не участвует на конкурсе.

Участники

Голоса за Румынию (2003—2009) 

Музыка Румынии